Pitatus ist:

 Gelehrtenname des italienischen Astronomen und Mathematikers Pietro Pitati (16. Jahrhundert)
 Pitatus (Mondkrater), benannt nach Pietro Pitati
 Rimae Pitatus, Mondrillensystem bei dem gleichnamigen Krater